Vojsko (gmina Idrija) – wieś w gminie Idrija na wzgórzach na zachód od Idriji, w słoweńskim regionie Przymorze
 Vojsko (gmina Kozje) – wieś w Słowenii, w gminie Kozje
 Vojsko (gmina Vodice) – wieś w Słowenii, w gminie Vodice